Das AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2015 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Barnstaple. Das Hallenhartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 6. bis 12. April 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Barnstaple